Die China Open Super Series Premier 2012 im Badminton fand vom 13. bis zum 18. November 2012 in Shanghai statt. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2012. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long
  Chen Jin
  Simon Santoso (nicht angetreten)
  Du Pengyu
  Kenichi Tago
  Sho Sasaki
  Nguyễn Tiến Minh
  Jan Ø. Jørgensen

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Li Xuerui
  Saina Nehwal (nicht angetreten)
  Wang Shixian
  Juliane Schenk
  Tine Baun
  Sung Ji-hyun
  Jiang Yanjiao

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
  Hong Wei / Shen Ye
  Bodin Isara / Maneepong Jongjit

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Eom Hye-won / Chang Ye-na

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati
  Shoji Sato / Shizuka Matsuo

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
BWF Super Series 2012
Badmintonwettbewerb in Shanghai